Kalipuro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalipuro (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 112,57), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kalipuro, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kalipuro (administrativ by i Indonesien, lat -8,12, long 114,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar